prevlaka (zemljopis), relativno uski kopneni spoj između dviju kopnenih masa, s dviju strana ograničenih vodom

Hrvatska:
 Prevlaka, poluotok u Hrvatskoj
 Prevlaka (Rugvica), naselje u općini Rugvica, Hrvatska

Crna Gora:
 Prevlaka (otok), otok u Crnoj Gori
 Prevlaka (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje

ili
 prevlaka (tehnologija), sloj materijala koji je prirodnim ili umjetnim putem stvoren na površini, ili je nanešen nekim postupkom na strukturno različiti osnovni materijal u svrhu ispunjavanja odgovarajućih tehnoloških i dekorativnih svojstava.